

Persone 
 Bob Burns (1884-1957) – attore statunitense
 Bob Burns (1890-1956) – attore comico cinematografico e radiofonico statunitense, nato Robin Burns
 Bob Burns III (1935) – attore statunitense
 Bob Burns (1950-2015) – batterista statunitense

Pagine correlate 
 Burns